Секке́з () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан. Административный центр — город Секкез.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Зивийе (بخش زیویه)
 Сершив (بخش سرشیو)
Население области на 2006 год составляло 205 250 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Курдистана